Hagelkorn bezeichnet:

 ein einzelnes Eisstückchen des Hagels
 eine Schwellung am Augenlid, siehe Chalazion
 Spitzname einer deutschen Gleitbombe im Zweiten Weltkrieg, siehe Blohm & Voss BV 246

Siehe auch: